Dans la mythologie grecque, Hermaphrodite est le fils d'Hermès et Aphrodite.
 En biologie, un hermaphrodite est un organisme bisexué, comportant à la fois des gamètes mâles et femelles. Le mot est employé dans le langage courant pour désigner les êtres humains intersexués, bien que cela soit un abus de langage.
 Hermaphrodite est le nom d'une maison d'édition et d'un magazine littéraire en ligne.